Местер — фамилия. Известные носители:

 Местер, Оскар Эдуард (1866—1943) — немецкий кинопромышленник, продюсер, сценарист и режиссёр.
 Местер, Хорхе (род. 1935) — американский дирижёр.